Chancelaria —  departamento chefiado por um chanceler
 Chancelaria —  designação oficiosa do escritório do Ministro do Exterior
 Chancelaria (Alter do Chão) —  freguesia do concelho de Alter do Chão, Portugal
 Chancelaria (Torres Novas) —  freguesia do concelho de Torres Novas, Portugal
 Chancelaria-Mor —  antiga repartição pública do Reino de Portugal

Desambiguação